Only When I Laugh – album dei 1973 dei Blue Mink 
 Only When I Laugh – serie televisiva britannica (1979-1982)
 Solo quando rido (Only When I Laugh) – film del 1981 di Glenn Jordan